Зе́ебек () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Зеебек, Людвиг Фридрих Вильгельм Август (1805—1849) — немецкий физик, сын Томаса Иоганна Зеебека.
 Зеебек, Томас Иоганн (1770—1831) — немецкий физик.

См. также 
 Зеебёк, Вильгельм Карл Эрнст (1859—1907) — американский композитор и органист австрийского происхождения.